Four Ways to Scream Your Name EP je sastava Funeral for a Friend.

Popis pjesama 

 This Year's Most Open Heartbreak
 She Drove Me to Daytime Television
 Kiss and Make Up 
 Escape Artists Never Die

Albumi iz 2003.
Albumi sastava Funeral for a Friend
EP